Il campione uscente era Tommy Robredo, che è stato battuto al secondo turno da Alberto Martín. In finale Il singolare del torneo di tennis Torneo Godó 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Rafael Nadal che ha battuto Juan Carlos Ferrero 6–1, 7–64, 6–3.

Teste di serie
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Marat Safin (secondo turno)
 Gastón Gaudio (quarti di finale)
 Carlos Moyá (terzo turno)
 Guillermo Coria (terzo turno)
 Guillermo Cañas (terzo turno)
 Tommy Robredo (secondo turno)
 Nikolaj Davydenko (semifinale)
 Rafael Nadal (campione)
 Thomas Johansson (terzo turno)
 Dominik Hrbatý (terzo turno)
 Radek Štěpánek (semifinale)
 Feliciano López (secondo turno)
 David Ferrer (terzo turno)
 Juan Ignacio Chela (secondo turno)
 Paradorn Srichaphan (secondo turno)
 Igor' Andreev (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 2005
ATP Tour 2005